Ярослав Иванович Родионов (31 мая 1903 года , Санкт-Петербург — 16 июля 1943, Кандалакша) — русский поэт-песенник, драматург, переводчик.

Биография 
Родился в семье казачьего офицера Ивана Александровича Родионова, будущего писателя, и студентки Академии художеств Нины Владимировны, урождённой Анзимировой. Дворянин. Брак распался, когда Ярославу было три года; вместе с младшим братом Владимиром он остался с матерью. Нина Владимировна жила под девичьей фамилией, пока вскоре после революции не вышла замуж за театрального осветителя Георгия Константиновича Самойлова.

В начале 1920-х годов брал уроки у режиссёра и актёра Камерного театра Александра Чаброва. В 1922—1924 играл в театре Кошевского «Нерыдай». В 1924 году вместе с большей частью труппы перешёл в «Синюю блузу». Сочинял стихи для постановок, с конца 1920-х пишет пьесы (как правило, в соавторстве), слова для эстрадных песен, занимается переводческой работой. Принят в СП СССР. В начале 1941 года написал слова для «Песни старого извозчика», ставшей известной в исполнении Леонида Утёсова.

Великая Отечественная война 
С ноября 1941 года — сотрудник газеты Северного флота «Краснофлотец» в Полярном, также работал в Ансамбле песни и пляски Северного флота, писал для него частушки. Летал через линию фронта, выходил в море на боевых кораблях. Повесть «Новые похождения Швейка», написанная в 1942 году, осталась неопубликованной.

В мае 1943 года награждён Орденом Красной Звезды.

Гибель 
В июле 1943 года, возвращаясь с труппой ансамбля на поезде после выступления в частях Северного Флота, попал под бомбёжку возле станции Полярный Круг и получил тяжёлое ранение, умер на станции города Кандалакша. Похоронен с воинскими почестями в городе Полярный.

Память 
В Полярном установлен памятник поэту возле историко-краеведческого музея.

Семья 
 первая жена — Елена
 сын Владимир умер в школьном возрасте
 вторая жена — актриса Евгения Гаркуша, с которой он познакомился на съёмках фильма «Пятый океан»

Постановки пьес 
 Ван Ши бин (1932, в соавторстве с П. Фурманским)
 Первая башня (1933)
 Наши сердца (1935—1936)

Издания 
 Груз. Пьеса в 3-х действиях. — М.: ГИХЛ, 1934 (в соавторстве с С. Кантором)
 ФД—20-17. Пьеса в 3=х действиях с прологом. — М.: Гослитиздат, 1934 (в соавторстве с С. Кантором)
 Женщина в море. Комедия в 3-х действиях по одноимённой повести А. Новикова-Прибоя. — М.: Цедрама, 1935
 Приваловские миллионы. Пьеса в 4-х действия, 10 картинах по Мамину-Сибиряку. — М.: Искусство, 1938 (в соавторстве с С. Кантором)

Переводы 
 Баазов Г. Ицка Рихинашвили. Трагедия. — М., 1938
 Гендель Г. Ф. Самсон. Оратория. Либретто. — М., 1939
 Сабо Ф. Пять венгерских песен. — М.; Л., 1939

Литература

Примечания

Ссылки 
 Фонд Ярослава Родионова в РГАЛИ
 Родионов Ярослав Иванович
 Родионов Ярослав Иванович (1903—1943)

Поэты-песенники СССР
Похороненные в Полярном